Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 Ottawa Journal und The Montreal Gazette, Ausgaben vom 23. bis 29. Juli 1946

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1946